die aktuelle ist eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift in Deutschland. Sie erscheint seit 1979 und wird von der FUNKE Women Group GmbH herausgegeben. Redaktionssitz ist Ismaning bei München, Chefredakteurin ist Anne Hoffmann.

Inhalt und Schwerpunkte 
die aktuelle wird dem Segment der „unterhaltenden Frauenzeitschriften“ zugerechnet. Die Zeitschrift beinhaltet Reportagen und Neuigkeiten aus dem Leben bekannter Personen aus Film, Fernsehen, Adel, Musik und Showgeschäft. Ein Service-Teil behandelt die Themen Kochen, Haushalt und Gesundheit.

Auflagenstatistik 
Im vierten Quartal 2014 lag die durchschnittliche monatlich verbreitete Auflage nach IVW bei 370.673 Exemplaren. Das sind 3,61 Prozent (12.930 Hefte) mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Abonnentenzahl fiel innerhalb eines Jahres um 4,24 Prozent auf jetzt 24.161 Abonnenten. Derzeit beziehen 6,52 Prozent der Leser die Zeitschrift im Abonnement.

Anzahl der monatlich verbreiteten Ausgaben

Anzahl der monatlich verkauften Abonnements

Zielgruppe 
Die Zielgruppe von die aktuelle ist vornehmlich weiblich. Rund 80 % der Leser sind Frauen, das durchschnittliche Alter liegt bei 57,6 Jahren.

Weblinks  
 uebermedien.de 25. Januar 2022: „Die Aktuelle“ muss einen von vielen erfundenen Skandalen zurücknehmen

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Bayern)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Ersterscheinung 1979
Funke Mediengruppe